Jiva puede referirse a:

 jiva, nombre inglés de la yivá, palabra sánscrita que significa ‘alma’.
 Jiva Gosvami, nombre en inglés del escritor religioso bengalí Yivá Gosuami (1513-1598).
 Jiva (en inglés Khiva), ciudad de la provincia de Corasmia (suroeste de Uzbekistán), de 50 habitantes.
 Jiva, deidad de la mitología eslava.